

Familjetabell
Familjer i ordningen spindlar (Araneae).

De familjer som listas i fet stil innehåller en eller flera arter som är farliga för människan. Svenska namn inom parentes behöver mer verifikation.

Källor
Engelska Wikipedia, som anger följande som källor:
The World Spider Catalog, Version 7.0 (familjer, artantal)
Synopsis of the described Araneae of the World (underordningar)

Spindlar

Kommentarer:
NE listar vattenspindlar som Argyronetidae - med den enda arten vattenspindel Argyroneta aquatica.